Ольга Валерьевна Шамова (род. 15 августа 1964 года) — российский учёный, молекулярный биолог, , член-корреспондент РАН (2019).

С 1987 года — работает в Институте экспериментальной медицины, в настоящее время — заведующая лаборатории дизайна и синтеза биологически активных пептидов, заместитель директора по науке.

Ведет педагогическую деятельность — профессор кафедры биохимии биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Научная деятельность 

Специалист в области исследования молекулярно-клеточных механизмов функционирования системы врожденного иммунитета.

Автор 201 научной работы, 3 патентов.

Основные направления работы:
 разработаны прототипы новых антибиотических или иммуномодулирующих лекарственных препаратов на основе молекулярных факторов врожденного иммунитета — антимикробных пептидов;
 открыто четырнадцать новых антимикробных пептидов разных структурных классов в лейкоцитах животных (бактенецины, аципенсины и др.); исследованы молекулярные механизмы их действия на бактериальные и эукариотические клетки, показана перспективность применения этих соединений в качестве прототипов новых лекарственных средств для борьбы с инфекционными заболеваниями;
 впервые установлено, что исследуемые пептиды не только антимикробные, но и полифункциональные молекулы; для ряда пептидов показана возможность их участия во взаимодействии иммунной и нейроэндокринной систем, стресс-протективная активность, ранозаживляющая активность, некоторые пептиды обладают противоопухолевыми свойствами;
 совместно с сотрудниками Института химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН созданы инновационные антибиотические наноструктурные конвергентные соединения на основе антимикробных полипептидов и наночастиц металлов.

Примечания

Ссылки 
 

Молекулярные биологи
Женщины-учёные